Healaugh (Richmondshire), North Yorkshire
 Reeth, Fremington and Healaugh
 Healaugh (Selby), North Yorkshire